Fort Benning es una instalación del Ejército de los Estados Unidos situada en la ciudad de Columbus, entre el condado de Muscogee y condado de Chattahoochee en Georgia y en el condado de Rusell en Alabama.
Fort Benning es principalmente una comunidad militar, la mayor parte de su población son los 120 000 militares en activo, también residen sus familiares, militares en la reserva y retirados y empleados civiles.  Fort Benning es la sede de la Escuela de Infantería del Ejército de los Estados Unidos, de la Escuela de las Américas, de elementos del 75.º Regimiento Ranger, y de la 3.ª Brigada de Combate Pesado de la 3.ª División de Infantería.

Fort Benning es llamado así en honor del general de brigada Henry L. Benning, oficial del ejército confederado. La base se estableció en octubre de 1918 con el nombre de Camp Benning. Tiene una superficie de 737 km². Fort Benning se encuentra en un 9 % de su superficie en el estado de Georgia y un 7 % en el estado de Alabama.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Instalaciones del Ejército de Estados Unidos
Fuertes de Georgia (Estados Unidos)